W41 peut faire référence à :
 Exposition à un jet à haute pression, d’après la classification internationale des maladies ;
 W41, la quarante-et-unième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres